Diese Tabelle enthält eine Aufstellung über die  Gedenktafeln,  Gedenkstelen, Stolpersteine, Ehrenmäler und Gedenksteine die an die Berliner Herbert-Baum-Gruppe und Ihre Mitglieder erinnern.

Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Gedenktafeln, Gedenkstelen, Stolpersteine, Ehrenmäler, Gedenksteine und Straßennamen

Einzelnachweise 

Liste (Gedenkstätten)
Stolpersteine
Widerstandsgruppe Baum